No Regrets (Tom Rush), een nummer van Tom Rush uit 1968, gecoverd door The Walker Brothers in 1975
 No Regrets (album), een album van The Walker Brothers uit 1975
 No Regrets (Robbie Williams), een nummer van Robbie Williams uit 1998